Rio Open 2019, właśc. Rio Open presented by Claro 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2019 z cyklu Rio Open rozgrywany w dniach 18–24 lutego 2019 roku w Rio de Janeiro na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 1 937 740 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019
2019 w Brazylii